Der Beppu-Ōita-Marathon (jap. , Beppu Ōita Mainichi Marason; offizielle engl. Bezeichnung Beppu-Ōita Mainichi Marathon), in Japan oft auch abgekürzt zu Betsudai-Marathon (, Betsudai marason), ist ein Marathon, der seit 1952 zwischen den japanischen Städten Beppu und Ōita stattfindet. Nachdem im ersten Jahr über 35 km gelaufen wurde, wird seit 1953 die volle Distanz von 42,195 km zurückgelegt. Der Kurs ist eine Wendepunktstrecke zwischen beiden Städten. Bis 1983 war der Start in Beppu, seitdem in Ōita. Das Rennen wird vom Leichtathletikverband Ōita organisiert. Hauptsponsor ist die Mainichi Shimbun.

Zweimal wurde bei dieser Veranstaltung eine Weltbestzeit aufgestellt: 1963 von Tōru Terasawa und 1978 von Shigeru Sō.

Zur 60. Austragung 2011 wurden die Qualifikationsnormen erheblich gelockert und zum ersten Mal seit 1981 wieder Frauen zugelassen. War bislang eine Marathonzeit von 2:50 h für die Teilnahme erforderlich, genügen nun 3:30 h.

Statistik

Streckenrekord 
 Männer: 2:07:47  h, Yusuke Nishiyama (Leichtathlet) (JPN), 2021
 Frauen: 2:33:00 h, Hiroko Yoshitomi (JPN), 2018

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Siehe auch 
 Fukuoka-Marathon und Biwa-See-Marathon, zwei weitere Läufe in Japan für die männliche Laufelite
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website (japanisch)
 Beppu-Ōita-Marathon auf marathoninfo.free.fr

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in Japan
Sportveranstaltung in der Präfektur Ōita
Sport (Ōita)
Marathon
Erstveranstaltung 1952